ФК «Ювентус» у сезоні 1936—1937 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі 
 30.08.1936, «Про Верчеллі» — «Ювентус» — 1-1
 06.09.1936, «Самп'єрдаренезе» — «Ювентус» — 0-2
 29.10.1936, «Ювентус» — «Б'єллезе» 7-2
 11.11.1936, «Альбезе» — «Ювентус» — 1-7
 06.06.1937, «Ніцца» — «Ювентус» — 0-1
 13.06.1937, «Сошо» — «Ювентус» — 2-2
 20.06.1937, «Торіно» — «Ювентус» — 2-0 (Кубок Бараттії)
 27.06.1937, «Граджянскі» (Загреб) — «Ювентус» — 1-0
 30.06.1937, БСК (Белград) — «Ювентус» — 0-1
 04.07.1937, «Граджянскі» (Загреб) — «Ювентус» — 3-0

Посилання 
 
 

1936–1937
Ювентус